Miejscowości: 
 Azara – gmina w Hiszpanii
 Azara – miasto w Argentynie

Rośliny:
 Azara – rodzaj roślin z rodziny wierzbowatych

Ludzie:
 Félix de Azara – hiszpański inżynier wojskowy i przyrodnik
 Dionisio Bardaxí y Azara – hiszpański duchowny, kardynał
 José Nicolás de Azara – hiszpański dyplomata
 Antonio María Cascajares y Azara – hiszpański duchowny, kardynał

Zobacz też 
 Puerto Azara – miejscowość w Argentynie
 Dorsum Azara – grzbiet na powierzchni Księżyca